Billy Hughes – politico australiano
 Billy Hughes – calciatore gallese nato nel 1865.
 Billy Hughes – calciatore scozzese nato nel 1948.

Pagine correlate 
 William Hughes